Niemcy:
 Rothenberg – dzielnica miasta Oberzent w kraju związkowym Hesja, w powiecie Odenwald
 Rothenberg – dawny obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Osoby:
 Hans Rothenberg – szwedzki polityk
 Ned Rothenberg – amerykański muzyk

Inne:
 (20512) Rothenberg – planetoida

Zobacz też:
 Rotenberg
 Rotenburg
 Roter Berg
 Rothenburg
 Rottenburg